

Кузьминці — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Кузьминці — село, Вінницька область, Барський район
 Кузьминці — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Кузьминці — село, Київська область, Кагарлицький район
 Кузьминці — село, Хмельницька область, Теофіпольський район